Гузик — фамилия.

Известные носители:
 Гузик, Анна Яковлевна (1909—1994) — еврейская советская актриса.
 Гузик, Артём Игоревич (род. 1992) — белорусский футболист.
 Гузик, Гжегож (род. 1991) — польский биатлонист, участник Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
 Гузик, Кристина (род. 1983) — польская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону.
 Гузик, Леонид Алексеевич (1933—1986) — советский футболист еврейского происхождения, нападающий.
 Гузик, Яков — актёр передвижного еврейского театра.

См. также